

Wydarzenia 

 Europa
 Gajusz Juliusz Cezar, Gnejusz Pompejusz i Marek Krassus zawiązali I triumwirat
 Cyceron opublikował mowy Przeciw Katylinie